

Aziende 
 BLT – azienda BLT Italia: produttore di sistemi professionali e tecnologie per la televisione 
 BLT – simbolo LSE di BHP Billiton
 Baselland Transport – azienda di trasporto pubblico di Basilea (Svizzera)

Codici 
 BLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blackwater (Queensland) (Australia)
 blt – codice ISO 639-3 della lingua tai dam

Gastronomia 
 BLT – panino statunitense
 BLT – cocktail statunitense